Христо (Ицо) Мицков Карев е български революционер от XIX век.

Биография 
Роден е в град Крушево, днес Северна Македония. Карев е потомък на Трайко Цветков (Демир Трайко), участник в Гръцката война за независимост. Христо Карев става виден борец за българска църковна независимост и българско училище в Крушево. През 1869 година участва в революционния комитет, основан в Крушево от Иван Шумков, а през 1880 година в заверата на Ангел Церанец. Христо Карев е убит в Крушево в началото на Илинденско-Преображенското въстание през лятото на 1903 година. Двамата му сина Тирчо Карев и Ташко Карев са дейци на ВМОРО.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Крушево
Починали в Крушево
Христо